Dwójki mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach rywalizacji bobslejowej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976. Zawodnicy rywalizowali 6 i 7 lutego w Kunsteisbahn Bob-Rodel Igls w Innsbrucku.

Mistrzami olimpijskimi zostali reprezentanci Niemieckiej Republiki Demokratycznej: Meinhard Nehmer i Bernhard Germeshausen. Drugie miejsce zajęli reprezentanci Republiki Federalnej Niemiec: Wolfgang Zimmerer oraz Manfred Schumann. Na trzeciej pozycji uplasowała się dwójka Szwajcarska: Erich Schärer i Joseph Benz.

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 

 

Bobsleje na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976